Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1969 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 25 en 26 januari 1969 in het Ludwig Schwabl Stadion in Inzell. Dit was het eerste grote kampioenschap op deze in 1965 geopende kunstijsbaan. Er namen 34 schaatsers uit 13 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Fred Anton Maier, die de Europese titel in 1968 te Oslo had veroverd. De Noor Dag Fornæss veroverde zijn eerste Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1969
Langebaanschaatsen in 1969
Schaatsen in Duitsland
Sport in Inzell
Schaatsen
Sportevenement in Beieren